Naipe - de cartas de baralho:
 Naipe de ouros
 Naipe de paus
 Naipe de copas
 Naipe de espadas
 Naipe (música) - de instrumentos ou de vozes

Desambiguação